

Prénom 
Raouf (ou Ra'ouf, Raoûf, Ra'oûf, Rauf, Ra'uf, Raûf, Ra'ûf) est un prénom masculin arabe.

Patronyme 

 Abdul Abed Raouf Achour (1992-), entrepreneur, chef d'entreprise, philanthrope ;
 Ahmed Raouf (1982-), footballeur égyptien
 Hiba Raouf (1994-), karatéka marocaine
 Jihane el-Sadate, née Raouf, (1933-2021), universitaire égyptienne, veuve de l'ancien président Anouar el-Sadate.